16-я церемония вручения наград премии «Сезар» (также известной как Ночь Сезара ()) за заслуги в области французского кинематографа за 1990 год состоялась 9 марта 1991 года в театре Елисейских Полей (Париж, Франция). Президентом церемонии стала итальянская актриса Софи Лорен.

Наибольшее количество наград и номинаций (10 наград, из 13 номинаций) получила историческая лента режиссёра Жана-Поля Раппно — «Сирано де Бержерак».

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 
 1/9: «Никита»
 0/7: «Муж парикмахерши»
 0/6: «Уран»
 3/5: «Скромница»
 1/5: «Маленький преступник»
 1/4: «Милу в мае»
 0/4: «Слава моего отца»
 0/3: «Тётушка Даниэль» / «Замок моей матери»
 0/2: «Ласнер» / 
 1/1: «La valise» / «Пустяки» / «Общество мёртвых поэтов»

Основные категории 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Сирано де Бержерак / Cyrano de Bergerac (режиссёр: Жан-Поль Раппно)
|-
|colspan=2|• Муж парикмахерши / Le Mari de la coiffeuse (режиссёр: Патрис Леконт)
|-
|colspan=2|• Маленький преступник / Le Petit Criminel (режиссёр: Жак Дуайон)
|-
|colspan=2|• Никита / Nikita (режиссёр: Люк Бессон)
|-
|colspan=2|• Уран / Uranus (режиссёр: Клод Берри)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая режиссура
| rowspan=5 align="center" width="100px"|
|style="background:#D4AF37"|• Жан-Поль Раппно за фильм «Сирано де Бержерак»
|-
|• Патрис Леконт — «Муж парикмахерши»
|-
|• Жак Дуайон (фр.) — «Маленький преступник»
|-
|• Люк Бессон — «Никита»
|-
|• Клод Берри — «Уран»
|-
| rowspan=6|<center>Лучший актёр
| rowspan=6 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Жерар Депардьё — «Сирано де Бержерак» (за роль Сирано де Бержерака)
|-
|• Даниэль Отёй — «Ласнер» (фр.) (за роль Пьера-Франсуа Ласнера)
|-
|• Фабрис Лукини — «Скромница» (фр.) (за роль Антуана)
|-
|• Мишель Пикколи — «Милу в мае» (за роль Милу Вьёзака)
|-
|• Жан Рошфор — «Муж парикмахерши» (за роль Антуана)
|-
|• Мишель Серро — «Доктор Петио» (фр.) (за роль д-ра Марселя Петио)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Анн Парийо — «Никита»' (за роль Никиты)
|-
|• Натали Бай — «Уик-энд на двоих» (фр.) (за роль Камиллы Вальмон)
|-
|• Анн Броше (фр.) — «Сирано де Бержерак» (за роль Роксаны)
|-
|• Цилла Шелтон (фр.) — «Тётушка Даниэль» (за роль тётушки Даниэль Бийяр)
|-
|• Миу-Миу — «Милу в мае» (за роль Камиллы)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Жак Вебер — «Сирано де Бержерак» (за роль графа де Гиша)
|-
|• Мишель Дюшоссуа — «Милу в мае» (за роль Жоржа)
|-
|• Мишель Галабрю — «Уран» (за роль Монглы)
|-
|• Морис Гаррель — «Скромница» (за роль Жана)
|-
|• Даниэль Прево (фр.) — «Уран» (за роль Рошара)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Доминик Блан — «Милу в мае»''' (за роль Клэр)
|-
|• Катрин Жакоб (фр.) — «Тётушка Даниэль» (за роль Катрин Бийяр)
|-
|• Одетт Лор (фр.) — «Ностальгия по папочке» (за роль Мише)
|-
|• Даниель Лебрюн (фр.) — «Уран» (за роль мадам Аршамбё)
|-
|• Тереза Лиотар (фр.) — «Слава моего отца» (фр.) и «Замок моей матери» (фр.) (за роль тёти Розы)
|-
| rowspan=5|<center>Самый многообещающий актёр
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Жеральд Томассен (фр.) — «Маленький преступник»
|-
|• Алекс Дека (фр.) — Плевать на смерть (фр.)
|-
|• Марк Дюре (фр.) — «Никита»
|-
|• Венсан Перес — «Сирано де Бержерак»
|-
|• Филипп Юшан (фр.) — «Слава моего отца» и «Замок моей матери»
|-
| rowspan=5|<center>Самая многообещающая актриса
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#D4AF37"|• Жюдит Анри (фр.) — «Скромница»|-
|• Клотильда Куро — «Маленький преступник»
|-
|• Флоранс Дарель (фр.) — «Уран»
|-
|• Жюдит Годреш — «Разочарованная» (фр.)
|-
|• Изабель Нанти — «Тётушка Даниэль»
|-
| rowspan=4|<center>Лучший оригинальный или адаптированный сценарий|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Жан-Пьер Ронссен (фр.) и Кристиан Венсан (фр.) — «Скромница»|-
|colspan=2|• Жан-Клод Каррьер (фр.) и Жан-Поль Раппно — «Сирано де Бержерак»
|-
|colspan=2|• Клод Клоц (фр.) и Патрис Леконт — «Муж парикмахерши»
|-
|colspan=2|• Жак Дуайон — «Маленький преступник»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая музыка к фильму
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Жан-Клод Пети — «Сирано де Бержерак»
|-
|colspan=2|• Владимир Косма — «Слава моего отца» и «Замок моей матери»
|-
|colspan=2|• Эрик Серра — «Никита»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший монтаж
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Ноэль Буассон (фр.) — «Сирано де Бержерак»
|-
|colspan=2|• Джоэлль Аш (фр.) — «Муж парикмахерши»
|-
|colspan=2|• Оливье Моффруа — «Никита»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшая работа оператора
| rowspan=3 align="center"|
|height=34 style="background:#D4AF37"|• Пьер Ломм — «Сирано де Бержерак»
|-
|height=34|• Эдуарду Серра — «Муж парикмахерши»
|-
|height=34|• Тьерри Арбогаст — «Никита»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшие декорации
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Эцио Фриджерио (итал.) — «Сирано де Бержерак»
|-
|colspan=2|• Иван Мосьон — «Муж парикмахерши»
|-
|colspan=2|• Дэн Вейл (фр.) — «Никита»
|-
| rowspan=3|<center>Лучшие костюмы
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Франка Скуарчапино — «Сирано де Бержерак»|-
|colspan=2|• Аньес Негре — «Слава моего отца»
|-
|colspan=2|• Ивонн Сассино Де Нель (фр.) — «Ласнер»
|-
| rowspan=3|<center>Лучший звук
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Пьер Гаме (фр.) и Доминик Эннекен (фр.) — «Сирано де Бержерак»
|-
|colspan=2|• Мишель Барлье, Пьер Бефве и Жерар Лампс (фр.) — «Никита»
|-
|colspan=2|• Пьер-Ален Бесс, Анри Морелль (фр.) и Франсуа Мюсси — «Новая волна»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший дебютный фильм 
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Кристиан Венсан — «Скромница»
|-
|colspan=2|• Ферид Богхедир (араб.) — «Мальчик на крыше» (араб.)
|-
|colspan=2|• Александр Адабашьян — «Мадо, до востребования»
|-
|colspan=2|• Брижит Роюан (фр.) — «Ультрамарин» (фр.)
|-
|colspan=2|• Николь Гарсия — «Уик-энд на двоих»
|-
| rowspan=2|<center>Лучший короткометражный документальный фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• La valise (режиссёр: Франсуа Амаду)
|-
|colspan=2|• Tai ti chan (режиссёр: Чи Ян Вонг)
|-
| rowspan=4|<center>Лучший короткометражный игровой фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"|• Пустяки / Foutaises (режиссёр: Жан-Пьер Жёне)
|-
|colspan=2|• Deux pièces/cuisine (режиссёр: Филипп Харель)
|-
|colspan=2|• Final (режиссёр: Ирэн Жуанне)
|-
|colspan=2|• Юлоз / Uhloz (режиссёр: Гай Жак)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший иностранный фильм
|colspan=2 style="background:#D4AF37"| • Общество мёртвых поэтов / Dead Poets Society (США, режиссёр Питер Уир')
|-
|colspan=2| • Свяжи меня! / ¡Átame! (Испания, реж. Педро Альмодовар)
|-
|colspan=2| • Славные парни / Goodfellas (США, реж. Мартин Скорсезе)
|-
|colspan=2| • Красотка / Pretty Woman (США, реж. Гарри Маршалл)
|-
|colspan=2| • Такси-блюз (СССР, реж. Павел Лунгин)
|-
|}

 Специальные награды 
{| class="wikitable" width="70%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="280px"|Награда
! colspan=2|Лауреаты
|-
| rowspan=2 width="270px"|<center>Почётный «Сезар»
| align="center" width="100px"|
|• Жан-Пьер Омон
|-
| align="center"|
|• '''Софи Лорен
|-
|}

 См. также 
 «Оскар» 1991 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1991 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1991 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сатурн» 1991 (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1991 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 

 Лауреаты и номинанты 16-й церемонии на официальном сайте Академии искусств и технологий кинематографа
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» в 1991 году на сайте IMDb
 Организаторы и участники 16-й церемонии на сайте IMDb
 Prix et nominations: César 1991

1991